Bits of Freedom (BOF), Nederlandse organisatie voor digitale burgerrechten
 Birds of a Feather (computerwereld) (BoF of BOF), discussievorm of discussiegroep
 Leefbaar Brabant/Brabantse Onafhankelijke Fractie, politieke partij in Nederlandse provincie Noord-Brabant

Zie ook 
 Bof, kinderziekte